Кёйп () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Кёйп, Альберт (1620—1691) — нидерландский живописец, график и гравёр эпохи барокко.
 Кёйп, Якоб Герритс (1594—1652) — нидерландский художник.